Flinders bezeichnet:
 Flinders-Halbinsel, Australien
 Flinders Island, australische Insel
 Flinders Municipality, lokales Verwaltungsgebiet im australischen Bundesstaat Tasmanien
 Flinders Peak, Berg in Australien
 Flinders Ranges, Gebirgszug in Südaustralien, siehe Flinderskette
 Flinders River, Fluss im australischen Bundesstaat Queensland
 Flinders-Group-Nationalpark in Australien
 Flinders Highway (Queensland), australische Fernverkehrsstraße
 Flinders Highway (South Australia), australische Fernverkehrsstraße

Personen:
 Matthew Flinders (1774–1814), britischer Forschungsreisender
 Matthew Flinders (Politikwissenschaftler) (* 1972), britischer Politikwissenschaftler
 Flinders Petrie (1853–1942), britischer Ägyptologe